По данным Агентства Республики Казахстан по статистике количество живорожденных в 2014 году был 401 066 человек (23.20 ‰, количество родились в год на 1000 жителей).

Количество живорожденных 

Количество живорожденных по данным Агентства Республики Казахстан по статистике за эти годы, по областям и городов республиканского значения:

Общий коэффициент рождаемости 

Общий коэффициент рождаемости по данным Агентства Республики Казахстан по статистике за эти годы, по областям и городов республиканского значения (в %):

Коэффициенты рождаемости по возрастным группам 

Коэффициенты рождаемости (на 1000 женщин) по возрастным группам за 2000—2010 г.:

См. также 

 Население Казахстана
 Список стран по уровню рождаемости
 Список стран и зависимых территорий по суммарному коэффициенту рождаемости

Примечания 

Казахстан
Население Казахстана